У змаганнях з гірськолижного спорту на зимових Олімпійських іграх 2022 року візьмуть участь 306 спортсменів, що змагатимуться в одинадцяти дисциплінах. Кожну країну можуть представляти не більш як 11 чоловіків і 11 жінок, а загальна кількість спортсменів від однієї країни не може перевищувати 22 особи. В одній дисципліні від країни можуть виступити не більш як 4 особи.

Правила кваліфікації 
 Кваліфікаційний період
У залік спортсменам йдуть результати, показані на будь-яких змаганнях, що відбулися під егідою FIS.

 Кваліфікаційні критерії
Кожен НОК для участі в Олімпійських іграх може обрати спортсмена, що входить до топ-500 олімпійського рейтингу на 16 січня 2022 року у своїй дисципліні, а ще має певну кількість балів згідно з кваліфікаційною таблицею.

 Типи квот
 Базова квота
Кожен НОК може заявити на Ігри 1 чоловіка та 1 жінку, якщо вони виконали кваліфікаційний критерій B. Якщо країна має гірськолижників, що виконали критерій A, то цей НОК дістане нагоду заявити одного спортсмена іншої статі згідно з критерієм B.

 Топ-30
Кожному НОК, що має в Топ-30 дисциплін принаймні одного чоловіка чи жінку, буде виділено ще одну квоту серед чоловіків та/або жінок на додаток до основної квоти. Якщо спортсмен потрапляє до топ-30 більш як в одній дисципліні, то країна дістане другу додаткову квоту для цієї статі або якщо в одній дисципліні до топ-30 входять двоє або більше спортсменів.

 Командна квота
16 або 15 (якщо збірна Китаю не увійде до 16) найсильніших збірних у Кубку націй можуть виставити команду, що складається з 2 чоловіків і 2 жінок. Якщо така країна раніше отримала лише 3 квоти, їй буде виділено одне додаткове місце. Спортсмен, заявлений таким способом на Ігри, дістане нагоду виступити в особистій дисципліні, але лише в тому разі, якщо відповідає мінімальним критеріям.

Країни, що кваліфікувались 
17 січня 2022 року FIS опублікувала остаточний розподіл квот.

Командні змагання

Нотатки

Примітки 

Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2022
Змагання на зимових Олімпійських іграх 2022